Een verkeersweg:
 N158 (België)
 N158 (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing